Szekeres József (1937) labdarúgó, csatár (Tatabánya)
 Szekeres József (1952) labdarúgó (Dunaújváros)
 Szekeres József (1964) válogatott labdarúgó (Békéscsaba, Tatabánya, Csepel)
 Szekeres József filmoperatőr
 Szekeres József (1936) tanácselnök